Унур — топоним:
 Унур — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Унур — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Унур — хутор в Волжском районе Марий Эл.